Ха́ртсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США
  — городок в Индиане.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — городок в Теннесси.
 Сражение при Хартсвилле (1862)
  — недостроенная АЭС близ Хартсвилла.
  — город в Южной Каролине.
  — пригород Хартсвилла.
 
  — историческая ж/д станция Хартсвилла.
  — аэропорт Хартсвилла.

См. также
 Хартвилл
 Хартс
  — деревня в штате Нью-Йорк, исторически известная как Хартсвилл